Звонóк — устройство для подачи звуковых сигналов в виде звона, а также сам такой сигнал.

Устройства 
 Велосипедный звонок — механическое устройство для подачи сигналов пешеходам.
 Дверной звонок — устройство для подачи сигнала хозяину дома о наличии желающего войти.
 Театральный звонок — способ оповещения посетителей о скором начале представления.
 Телефонный звонок — соединение между абонентами телефонной линии, при котором телефон, принимающий вызов, подаёт звуковой сигнал.
 Трамвайный звонок — сигнал, подаваемый трамваем во время движения.
 Школьный звонок — устройство для подачи сигналов о начале и конце урока.
 Электрический звонок — простейшее электромеханическое устройство для подачи звуковых сигналов.
 Таймер-звонок - механический таймер, реле времени, применяемое в бытовой технике (микроволновая печь или духовой шкаф), подающее после завершения выставленного времени приготовления однократный громкий звон и отключающее схему питания и вентилятор магнетрона (в микроволновке), или вентилятор принудительной конвекции, электрический вертел и трубчатые электронагреватели (в духовках) за счёт группы контактов, размыкающихся механизмом таймера.

В культуре 
  — роман Кодзи Судзуки, 1991 год. Имел два сиквела («Спираль» и «Петля») и приквел («Рождение»).
 Звонок — песня группы Король и Шут из альбома Бунт на корабле.
 Твой звонок — сингл группы Сектор Газа.
 Звонок — песня Линды, выпущенная в рамках проекта Нечётный воин.

 Фильмы
  — телефильм, триллер, экранизация романа Кодзи Судзуки, Япония, 1995 год. Режиссёр — Тисуй Такигава.
  — триллер по мотивам романа Кодзи Судзуки, Япония, 1998 год. Режиссёр — Хидэо Наката.
 Звонок 2 (фильм, 1999) — фильм ужасов, сиквел, Япония, 1999 год.
 Звонок: Вирус (, ) — триллер, ремейк фильма 1998 года, Южная Корея, 1999 год. Режиссёр — Ким Дон Бин.
  — мистика, ужасы, Япония, 2000 год. Режиссёр — Норио Цурута.
 Звонок (фильм, 2002) () — фильм ужасов, ремейк фильма 1998 года, США—Япония, 2002 год. Режиссёр — Гор Вербински.
 Звонок 2 (фильм, 2005) () — триллер, США, 2005 год. Режиссёр — Хидэо Наката.
 Последний звонок (фильм) — американская (США) кинокомедия 2012 года.
 Звонок (фильм, 2022) — короткометражный фильм, 2022.
 Дверной звонок — серия мультсериала Фиксики.

Прочее 
 Первый звонок — школьное мероприятие, организуемое 1 сентября для первоклассников, только что пошедших в школу.
 Последний звонок — школьное мероприятие, обозначающее окончание учёбы в школе.

См. также 
 От звонка до звонка
 Колокольчик — механическое устройство (музыкальный инструмент), издающее звон.
 Зуммер — электронное устройство для подачи звуковых сигналов.
 Звонки — название нескольких населённых пунктов.
 Звонко — югославское имя.
 Звонков — русская фамилия.